gatunki ptaków z rodziny jaskółkowatych (Hirundinidae), na terenie Polski występują:
 jaskółka brzegówka
 jaskółka dymówka
 jaskółka oknówka
 jaskółka rudawa
 paradyz – część widowni w teatrze
 Jaskółka – opera Giacomo Pucciniego
 ORP Jaskółka – nazwa noszona przez 3 trałowce polskiej Marynarki Wojennej
 Jaskółka Śląska – miesięcznik
 Jaskółka – podręczna półka na jachcie
 Jaskółka – pojazd mechaniczny
 Jaskółka – strój męski
 Jaskółka – element architektoniczny występujący na dachu budynku
 SZD-8 Jaskółka – polski szybowiec wyczynowy
 SZD-14 Jaskółka M – polski szybowiec eksperymentalny 
 SZD-17 Jaskółka L – polski szybowiec wysokowyczynowy
 Agnieszka Jaskółka
 Marek Jaskółka

Zobacz też Jaskółki:
2 miejscowości w Polsce: 
 Jaskółki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Kamieniec 
 Jaskółki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków